Розенбергс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Розенбергс, Андрей (1937—2017) — советский и латвийский художник, профессор Латвийского университета.
 Розенбергс, Андрис (род. 1938) — советский и латвийский режиссёр документального и игрового кино.
 Розенбергс, Гунарс (1947—2009) — советский и латвийский джазовый и эстрадный трубач, композитор, аранжировщик и дирижёр. См. также 
 Розенберг